Woman’s Building bzw. Women’s Building bezeichnet:
 Woman’s Building (Chicago), ein Ausstellungsgebäude der Weltausstellung 1893 in Chicago
 Woman’s Building (Los Angeles), ein Kunstzentrum (1973–1991) in Los Angeles
 Women’s Building (San Francisco), ein Kunstzentrum (seit 1979) in (San Francisco)

Siehe auch:
 Womanhouse